Antoni Stolpe ist der Name folgender Personen:

* Antoni Stolpe der Ältere (vor 1817–1821), polnischer Pianist, Komponist, Dirigent und Musikpädagoge
 Antoni Stolpe der Jüngere (1851–1872), polnischer Pianist, Komponist, Dirigent und Musikpädagoge